Es gibt folgende Mühlentore:

 Mühlentor (Berlin)
 Mühlentor (Grimmen)
 Mühlentor (Lübeck)
 Mühlentor (Pasewalk)
 Mühlentor (Rostock)
 Mühlentor (Stargard)
 Mühlentor (Templin)
 Mühlentor (Tribsees)

Siehe auch
 Mühltor
 Neustädtischer Mühlentorturm in Brandenburg an der Havel